Чемпионат Дании по шахматам 1983 проходил в Копенгагене.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1983

Чемпионаты Дании по шахматам
1983 год в шахматах
Спорт в Дании в 1983 году
Спортивные соревнования в Копенгагене